

Archéologie 
 Tombe du quadrige infernal, tombe étrusque de la Nécropole des Pianacce située à Sarteano.

Arme 
 Machine infernale, expression désignant une arme à feu unique.

Bande dessinée 
 Le Labyrinthe infernal, neuvième volume des Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Jacques Tardi paru en 2007 chez Casterman.
 Le Raid infernal, album de la série de bande dessinée La Jeunesse de Blueberry de Jean-Michel Charlier.

Cinéma 
 Alchimiste Parafaragamus ou la Cornue infernale, film réalisé par Georges Méliès sorti en 1906.
 Chasse infernale, film québécois anglophone réalisé et produit par Alexandre Franchi sorti en 2009.
 Détective Conan : Le Gratte-Ciel infernal, premier film d'animation tiré du manga Détective Conan.
 Infernal Affairs, film hongkongais réalisé par Andrew Lau et Alan Mak sorti en 2002.
 Infernal Affairs 2, préquelle de Infernal Affairs.
 Infernal Affairs 3, film hongkongais réalisé par Andrew Lau et Alan Mak sorti en 2003.
 L'École infernale, court métrage français réalisé par Georges Méliès sorti en 1901.
 La Descente infernale, film américain réalisé par Michael Ritchie sorti en 1969.
 La Poursuite infernale, film américain réalisé par John Ford sorti en 1946.
 La Tour infernale, film catastrophe américain de John Guillermin et Irwin Allen sorti en 1974.
 La Tour Montparnasse infernale, comédie burlesque, réalisée par Charles Nemes sortie en 2001.
 Le Cake-walk infernal, film réalisé par Georges Méliès sorti en 1903.
 Le Cargo infernal, film muet américain réalisé par Victor Fleming sorti en 1925.
 Le Cercle infernal, film britannico-canadien réalisé par Richard Loncraine sorti en 1977.
 Le Cercle infernal, film américain de Henry Hathaway sorti en 1955.
 Le Chaudron infernal, film réalisé par Georges Méliès sorti en 1903.
 Le Cirque infernal, film américain réalisé par Richard Brooks en 1952.
 Le Garage infernal, film muet écrit et réalisé par Roscoe Arbuckle sorti en 1920.
 Le Placard infernal, film muet de Georges Méliès sorti en 1907.
 Le Sabre infernal, film hongkongais réalisé par Chu Yuan sorti en 1969.
 Le Trio infernal, film français réalisé par Francis Girod sorti en 1974.
 Premier amour, version infernale, film japonais de Susumu Hani sorti en 1968.
 Santo contra los hombres infernales, film de Joselito Rodríguez tourné à Cuba en coproduction avec le Mexique en 1958.

Histoire 
 Colonnes infernales, opérations menées par les armées républicaines du général Turreau lors de la guerre de Vendée.

Jeu vidéo 
 Infernal, jeu de tir sur PC sorti en 2006.
 Indiana Jones et la Machine infernale, jeu vidéo développé par LucasArts.
 Infernal Runner, jeu vidéo de plates-formes édité par Loriciels en 1985.
 La Ville infernale, jeu vidéo pour Amstrad CPC datant de 1985.
 Need for Speed : Poursuite infernale 2, jeu vidéo de course sorti en 2002.

Littérature 
 Dictionnaire infernal, œuvre majeure de Jacques Collin de Plancy.
 La Bible infernale, artbook de Mike Mignola consacré à son travail sur sa série Hellboy.
 La Vallée infernale, premier roman de la série Bob Morane écrit par Henri Vernes et publié en 1953.
 The Infernal Devices, série de trois livres écrite par Cassandra Clare hors-série de La Cité des ténèbres.

Musique 
 Hex (Or Printing in the Infernal Method), album du groupe Earth.
 Infernal, groupe de pop en provenance du Danemark.
 Infernal Battles, album studio du groupe de Black metal français Deathspell Omega sorti en 2000.
 Infernal Eternal, album live du groupe de Black metal suédois Marduk sorti en 2000.
 Infernal Live Orgasm, album live du groupe de Black death metal autrichien Belphegor.
 Infernal Overkill, album studio du groupe de Thrash metal allemand Destruction.
 Infernal Poetry, groupe de Death metal italien fondé en 1996.
 La Masquerade Infernale, deuxième album studio du groupe d'avant-garde metal norvégien Arcturus.

Radio 
 La Semaine infernale, émission humoristique belge de radio diffusée chaque semaine le samedi.

Télévision 
 La Chasse infernale, téléfilm américain réalisé par Bernard Girard diffusé en 1970.
 La Spirale infernale, téléfilm canado-américain réalisé par David Wu.
 La Télé infernale, émission télévisée humoristique belge.
 Nuit infernale, téléfilm américano-canadien réalisé par Sidney J. Furie en 2000.
 Pluie infernale, téléfilm américano-canadien réalisé par Kristoffer Tabori et diffusé en 2007.

Théâtre 
 La Machine infernale, pièce de théâtre de Jean Cocteau rédigée en 1932.

Toponyme 
 Goguette des Infernaux, goguette parisienne.
 Îles Infernales, ensemble de vingt-et-un îlot s situés en Croatie au sud de l'île de Hvar.

Voir aussi